Een systeem is een kenmerk waarmee de samenhang van een geheel van verschillende (concrete of abstracte) onderdelen kan worden gekarakteriseerd. 

Bij een dynamisch systeem blijkt die karakteristiek uit de werkwijze of het mechanisme waarmee er met die onderdelen wordt omgegaan. Bij een statisch systeem is de wijze waarop de onderdelen geordend zijn in een structuur kenmerkend voor het systeem. De karakteristiek van het mechanisme of het ordeningsprincipe bepaalt welke onderdelen wel of niet tot het systeem behoren. 

Het systeem kan spontaan ontstaan zijn door interactie van die onderdelen bij geschikte externe omstandigheden als emergent verschijnsel, zoals bij veel fysische en biologische systemen, of kunstmatig als een doelgericht ontwerp zoals een hamer, een computer, een kalender, een beurs, een hiërarchisch stelsel of een democratisch bestel. De onderdelen van een systeem kun zelf ook weer een (sub)systeem zijn. 

Door externe invloeden kan het systeem zich aanpassen (adaptief systeem) of verloren gaan. Een zelflerend systeem is ook zo'n adaptief systeem, zoals een ecosysteem, dat daardoor een zekere robuustheid krijgt tegenover externe invloeden. De onderdelen van een systeem kunnen hierdoor ook wijzigen. 

 doelmatig samenhangend patroon
 een uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft, bijvoorbeeld:
 classificatiesysteem als de klimaatclassificatie van Köppen
 periodiek systeem
 systeem (muziek), een met elkaar verbonden groep notenbalken op een partituur
 systeem (filosofie), een geheel van filosofische denkbeelden
 systeem (stratigrafie), een eenheid in de chronostratigrafie
 systeem (systeemtheorie), het systeem als onderwerp van de systeemtheorie.
 systeem (wetenschap), het systeem als aandachtsgebied van een wetenschapper
 thermodynamisch systeem, het aandachtsgebied van de thermodynamica

Verder
 een bedrijfssysteem
 een productieproces
 een complex systeem
 een computer
 een gesloten systeem
 een bepaalde organisatie-eenheid
 een open systeem
 een wetenschappelijke methode, bijvoorbeeld de speelwijze van een voetbalelftal (4-4-2-systeem etc.) of de wijze van classificatie van dingen (een classificatiesysteem etc.)